En Pologne, Jelenie peut désigner :

 Jelenie, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Jelenie, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Jelenie, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale.